Maislinger ist der Familienname von

 Adolf Maislinger (1903–1985), bekannter KZ-Häftling
 Andreas Maislinger (* 1955), Gründer des Österreichischen Gedenkdienstes
 Hildegard Maislinger (1923–2004), Gründerin der österreichischen Kinderdorfvereinigung Pro Juventute